Campenon ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Campenon (1819–1891), französischer Général de division und Kriegsminister
 Vincent Campenon (1772–1843), französischer Schriftsteller und Politiker